Лео Штопфер (; 15 мая 1964, Тульн-ан-дер-Донау) — современный австрийский , также известный как «Художник звёзд балета» ().

Биография

Начало творческого пути 
Первые свои рисунки художник начал делать в 1979 году, а спустя два года начал рисовать маслом под влиянием творчества Пабло Пикассо. Уже в 18 лет у Лео была первая персональная выставка.

В период 1989-1990 года художник писал абстрактные картины с использованием смешанной техники импасто. Картины данного стиля занимали основную часть его работы вплоть до 2009 года.

Балерины на полотнах 
Первую картину, посвящённую балету, художник написал в 1989 году.

Позднее балет стал одной из главных тем художника. На протяжении многих лет он сотрудничал со многими артистами балета. Среди них такие артисты мировой балетной сцены, как Евгения Образцова (Большой театр), Владимир Малахов (Государственный балет Берлина), Мария Абашова (Театр балета Бориса Эйфмана), Ольга Смирнова (Большой театр), Мария Яковлева (Венский государственный балет), а также танцовщицы французского балета Изабель Сьяравола и Людмила Паглиеро (Парижская национальная опера). 

Однако особое место в творчестве художника занимает сотрудничество с прима-балериной Мариинского театра Дианой Вишнёвой, в союзе с которой создана серия монументальных изображений балерины. Работая в жанре портрета с Дианой Вишнёвой, Лео Штопфер продолжает создавать серию портретов выдающихся личностей из мира искусства. Например, скульптурные изображения оперного певца Пласидо Доминго. 

Лео Штопфер в  своих работах не только акцентирует внимание на внутреннем мире человека, но и показывает красоту и грацию во всех её проявлениях и формах.

Выставки 
Согласно российскому журналу «Давай!»: «художник выставляется редко, но если выставляется, то непременно в европейских столицах и только на грандиозных мероприятиях, непосредственно связанных с танцевальным искусством».

Лео Штопфер  стал  первым художником, который  по приглашению Klimt Villa в 2017 году работал в мастерской, в которой когда-то творил австрийский художник Густав Климт. Итогом этой работы стала выставка «мои музы» (), представляющая из себя десятки рисунков и большое количество женских портретов. Данная выставка была представлена в мае 2018 года в Вене.

Работы художника находятся в государственных и частных собраниях многих стран мира. Выставки Лео Штопфера проходят по всей Европе: Лондон, Москва, Вена, Гамбург, Люксембург, Берлин и т. д.

Стиль 
Раньше (до того, как художник начал интересоваться балетом) Лео рисовал пейзажи в органически-абстрактном стиле, используя смешанную технику импасто. Он комбинировал землю, песок и камни с акриловыми красками, чтобы создать рельефную структуру.

Художнику нравится комбинировать акриловые краски с карандашом. Также иногда он применяет смешанную технику: художник использует гуашь, а балерины танцуют на холсте, чтобы оставить отпечатки.

Посвятив всё своё творчество исследованию человеческой натуры, Лео Штопфер стремится передавать энергетику живого тела. Моделям, которых изображает художник, присуща повышенная чувственность и откровенность: это его индивидуальный стиль восприятия действительности, который раскрывается в его работах — рисунках и портретах.

Примечания 
Пояснения

Источники

Литература

Ссылки 
 Личный официальный сайт
 Статья на Galerie Ei